Колиндрес ()

Топоним
 Колиндрес — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.

Фамилия 
 Колиндрес, Даниэль (род.1985) — коста-риканский футболист, полузащитник.
 Колиндрес, Висенте Мехия (1878–1966) – президент Гондураса (1929–1933).